Specht, Von Specht, Szpecht, Špecht („dzięcioł”):
 August Specht
 Bruno Specht
 Cezary Specht (ur. 1966), oficer polskiej Marynarki Wojennej
 Friedrich Specht
 Günther Specht
 Joseph Anton Specht
 Karl Specht
 Léonard Specht
 Minna Specht
 Richard Specht
 Wilhelm Specht
 Zdzisława Specht-Abramiuk (ur. 1955), polska aktorka teatralna i filmowa